Reynolds ist

 Reynolds (Familienname), siehe dort Herkunft und Namensträger
 Reynolds Aluminium, ehemaliger Aluminiumhersteller
 Reynolds (Radsportteam), der ehemalige Name eines spanischen Radsportteams
 Reynolds Strait, Meerenge in der Antarktis
 Reynolds Technology, britischer Rohrhersteller
 Reynolds-Zahl, dimensionslose Kennzahl in der Strömungslehre
 Magnetische Reynolds-Zahl, dimensionslose Kennzahl in der Magnetohydrodynamik
 R. J. Reynolds Tobacco Company, US-amerikanischer Zigarettenhersteller
 Reynolds (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reynolds (Alabama)
 Reynolds (Arkansas)
 Reynolds (Georgia)
 Reynolds (Idaho)
 Reynolds (Mercer County, Illinois)
 Reynolds (Rock Island County, Illinois)
 Reynolds (Indiana)
 Reynolds (Louisiana)
 Reynolds (Maryland)
 Reynolds (Missouri)
 Reynolds (Nebraska)
 Reynolds (New York)
 Reynolds (North Dakota), im Traill County und Grand Forks County
 Reynolds (Ohio)
 Reynolds (Oklahoma)
 Reynolds (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Reynolds Bench, Hochplateau im Palmerland, Antarktika
 Reynolds-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Reynolds Ice Rise, Eiskuppel im Grahamland, Antarktika
 Reynolds-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Reynolds Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Reynolds Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Reynolds Strait, Meerenge vor der Hobbs-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kap Reynolds, Kap an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Mount Reynolds, Berg im Palmerland, Antarktika
 Reynold
 Villa Reynolds
 McReynolds
 Reinholds
 Regierung Reynolds